Biga – cocchio da guerra, o da pompa magna o da giostre
 biga (alimento) – alimento che serve per preparare il pane
 Biga (Turchia) – città della Turchia
 Maria Giovanna Biga – storica, archeologa e orientalista italiana